Полесский район (Калининградская область) — административная единица в Калининградской области России.
 Полесский район (Киевская область) — административная единица в Киевской области Украины.